Это:
 это — частица в русском языке. Усиливает предшествующее вопросительное местоимение, наречие, глагол. Например, «Кто это пришёл?».
 «Это» — немой чёрно-белый фильм 1927 года.

Аббревиатура
 ЭТО (Эстетика, творчество, общение) — существовавший в Ростове-на-Дону клуб старшеклассников.
 ЭТО (электролитический танталовый объёмный) — тип электролитических конденсаторов производства СССР.
 ЭТО — электротехническое оборудование.

Фамилия
  (род. 1958) — японский политик, министр обороны Японии.
 Это, Дзюн () — японский литературный критик, прозаик.
 Это, Масаки (род. 1954) — японский борец греко-римского и вольного стилей.
 Это Симпэй () — японский политический деятель, юрист.
  () — японский политик, член палаты представителей.
  (род. 1960) — японский политик, член палаты представителей, сын Таками Это.

См. также 

 Это’о, Самюэль
 ЭТО Парк
 
 Эта
 ЭТА